Консуни. Чудеса каждый день (, ) — южнокорейский компьютерный анимационный сериал. Премьера мультсериала состоялась в 2014 году.

История 

В 1999 году компания Young Toys выпустила куклу Консуни, которая приобрела большую популярность на рынке игрушек. В 2014 году состоялась премьера мультсериала о Консуни, целевой аудиторией которого были дети дошкольного возраста. Сериал также был дублирован на английский и русский языки и обрёл большую популярность, что поспособствовало выводу продукцию бренда Консуни на международный рынок.

Сюжет 

Главная героиня мультсериала - пятилетняя девочка по-имени Консуни. Она живёт обычной жизнью – ходит в детский сад, гуляет на детской площадке, играет с друзьями, но у неё есть секрет – она дружит с волшебным филином по имени Сейо. Все, о чем фантазирует Консуни, становится реальным благодаря магии Сейо.

Персонажи 

 Консуни — пятилетняя девочка, любознательна, любит фантазировать. Ходит в детский сад, часто ревнует маму к своей младшей сестрёнке Хлое.

 Сейо — филин-рэпер родом с планеты Райм. Обладает магией. Он прилетел на Землю в поисках вдохновения и новых мелодий для своей музыки. Пытаясь скрыться от навязчивых фанатов и людей, пытающихся его поймать, он попал в комнату Консуни, так как его покорил её голос.

 Мама Консуни  — молодая мама двоих детей. Работает художницей на дому. Воспитывает Консуни так, чтобы та выросла добрым и независимым человеком. Она постоянно развивается как мать и вместе с Консуни учится чему-то новому.

 Папа Консуни  — работает ветеринаром.

 Хлоя  — младшая сестрёнка Консуни, ей один-два годика. Хлоя ещё только учится разговаривать. Её появление в семье стало неожиданностью для Консуни. Консуни часто ревнует родителей к ней, но все равно очень любит её. 

 Ева  — подруга Консуни. Ей тоже пять лет. Она любит нарядную одежду и старается быть похожей на принцессу. Ведёт себя как истинная леди.

 Сэм  — друг Консуни. Любит динозавров.

Список серий

1 Сезон

2 Сезон

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Консуни. Чудеса каждый день на сайте телеканала Карусель
 Консуни на сайте телеканала Ani
 Консуни на сайте телеканала Рыжий
 Консуни на сайте Тлум

Мультсериалы Республики Корея
Мультсериалы 2014 года
Компьютерные мультсериалы
Мультсериалы о детях